Макдо́ннелл (Мак-До́ннелл) () — шотландське та ірландське прізвище. Відомі носії:

 Боб Макдоннелл (; 1954) — американський політик.
 Девід Макдоннелл (; 1971) — ірландський колишній професіональний снукерист.
 Джеймс Сміт Макдоннелл (; 1899–1980) — американський авіаконструктор, засновник компанії «McDonnell Aircraft Corporation», а згодом «McDonnell Douglas».
 Джон Макдоннелл (; 1951) — британський політик-лейборист, член Палати громад з 1997.
 Джордж Алькок Макдоннелл (; 1830–1899) — ірландський шахіст і письменник.
 Мері Макдоннелл (; 1952) — американська актриса театру, кіно і телебачення.
 Олександр Макдоннелл (; 1798–1835) — ірландський шахіст.

Інше 

 Мак-Доннелл () — графство в Австралії.
 Мак-Доннелл () — гірський хребет в Австралії.

Див. також 
 McDonnell Aircraft Corporation
 McDonnell Douglas

Ірландські прізвища
Шотландські прізвища